Portland verwijst meestal naar:
 Portland (Oregon)
 Portland (Maine)

Daarnaast verwijst het ook naar:

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Portland (Arkansas)
 Portland (Connecticut)
 Portland (Indiana)
 Portland (Michigan)
 Portland (North Dakota)
 Portland (Pennsylvania)
 Portland (Tennessee)
 Portland (Texas)

Elders
 Portland (Victoria), een stad in Australië
 Portland (Newfoundland en Labrador), een plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Portland (Ontario), een plaats in de Canadese provincie Ontario
 Isle of Portland, een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Portland (Jamaica), een parish van Jamaica
 Portland (Nederland), een wijk van het Zuid-Hollandse dorp Rhoon in de gemeente Albrandswaard
 
Overige betekenissen
 Portland (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Portland Beavers, een Amerikaanse honkbalclub
 Portlandcement, een type cement
 Portlandsteen, een type steen
 Verzorgingsplaats Portland, een verzorgingsplaats langs de A15 bij Rotterdam
 Portland (band), Belgische popgroep